Prifti ist der Familienname folgender Personen:

 Elton Prifti (* 1975), albanischer Romanist
 Mihal Prifti (1918–1986), albanischer kommunistischer Politiker